Коршево — название населённых пунктов в России:
 Коршево — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Коршево — село в Бобровском районе Воронежской области.
 Коршево — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Коршево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Коршево — деревня в Торжокском районе Тверской области.